

Sigle 
 Degree Of Freedom – grado di libertà 
 Depth of Field – profondità di campo
 Depth of Focus – profondità di fuoco

Codici 
 DOF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dora Bay (Alaska) (Stati Uniti)